Al O'Hearn (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1951-1952 || Tomahawks de New Haven || EHL || 64 || 38 || 27 || 65 || 42 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1952-1953 || Lions de Washington || EHL || 60 || 41 || 41 || 82 || 52 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 1953-1954 || Rockets de Grand Rapids || LIH || 54 || 21 || 26 || 47 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Rockets de Grand RapidsKomets de Fort Wayne || LIH || 23 || 6 || 9 || 15 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Clippers de Baltimore || EHL || 25 || 23 || 18 || 41 || 8 || 8 || 7 || 4 || 11 || 18
|-
| 1955-1956 || Clippers de Baltimore || EHL || 62 || 36 || 43 || 79 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Clippers de Charlotte || EHL || 64 || 46 || 71 || 117 || 72 || 13 || 7 || 9 || 16 || 4
|-
| 1957-1958 || Clippers de Charlotte || EHL || 61 || 33 || 40 || 73 || 48 || 13 || 4 || 11 || 15 || 0
|-
| 1958-1959 || Clippers de CharlotteBlades de New Haven || EHL || 58 || 26 || 22 || 48 || 20 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1959-1960 || Mercurys de Toledo-Saint-Louis || LIH || 28 || 16 || 16 || 32 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Mercurys de Toledo || LIH || 61 || 19 || 30 || 49 || 14 || 7 || 3 || 4 || 7 || 2

Références 

Naissance en décembre 1931
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Joueur des Blades de New Haven
Joueur des Rockets de Grand Rapids
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Mercurys de Toledo